María Teresa de Borbón (Marie Thérèse de Bourbon; París, 1 de febrero de 1666-Ib., 22 de febrero de 1732), Princesa de Conti. Hija de Enrique III de Borbón-Condé y de su esposa Ana Enriqueta del Palatinado. Miembro de la Casa de Borbón, era Princesa de Sangre.

Biografía 
Por parte de su padre descendía de la Casa Real Francesa, los Borbón, mientras que por parte materna era descendiente de la realeza de Gran Bretaña y del Ducado de Nassau. A su nacimiento se le da el título de Mademoiselle de Bourbon.

El 22 de enero de 1688, María Teresa fue desposada por Francisco Luis de Borbón, Príncipe de Conti. Gracias a este matrimonio, María Teresa recibe el tratamiento de Alteza Serenísima.

Ella estaba apasionadamente enamorada de su marido, pero a él le tenía sin cuidado. Era sabido en la corte que él estaba ligado sentimentalmente con su cuñada Luisa Francisca de Borbón, pero también era conocidas las tendencias homosexuales del Príncipe.

María Teresa también tiene una difícil relación con sus hijos y vivía retirada en las muchas residencias que la pareja tenía, principalmente en el Castillo de L'Isle-Adam. Tras quedar viuda, la familia se reconcilió.

Personalidad 
María Teresa era conocida por su carácter calmado y su devoción religiosa, era muy apreciada en la corte. Isabel Carlota del Palatinado, madre del Regente de Francia Felipe II de Orleans dijo sobre ella:

{{Cita|La Princesa es la única de la Casa de Condé que es buena para todo. Pienso que seguramente tiene sangre alemana en sus venas. Es pequeña, un poco encorvada, aunque de ninguna manera jorobada. Tiene bellos ojos, como los de su padre; con esa excepción no tiene gran belleza, pero es virtuosa y pía. Lo que ha sufrido por culpa de su marido ha suscitado una compasión general".}}

 Hijos 

María Teresa y su marido tuvieron siete hijos en total, de los cuales sólo tres vivieron hasta la adultez:

  María Ana (1689-1720), Mademoiselle de Conti, casada con Luis Enrique de Borbón-Condé.
 Hijo fallecido el mismo año de nacimiento (1693);
 Hijo fallecido a muy temprana edad (1694-1698), Príncipe de La Roche-sur-Yon.
 Luis Armando (1695-1727), Príncipe de Conti.
 Luisa Adelaida (1696-1750), Mademoiselle de La Roche-sur-Yon.
 Hijo fallecido a muy temprana edad (1697-1699);
  Luis Francisco (1703-1704), Conde de Alais.

 Últimos años 
En 1709 muere su esposo en París. Ella desde entonces dedicó sus energías a la renovación de las numerosas residencias de la familia Conti, partiendo por Hôtel de Conti y siguiendo con Hôtel de Seignelay. Los trabajos fueron confiados a Robert de Cotte, primer arquitecto del Rey.

El año de 1713, su hija María Ana contrae matrimonio con Luis Enrique de Borbón-Condé, conocido como Monsieur le Duc hijo de la antigua amante de su marido. Ese mismo día, con una doble ceremonia nupcial en Versalles, su hijo el nuevo Príncipe de Conti, se casa con otra hija de la Princesa Condé Luisa Isabel de Borbón-Condé.

María Teresa murió en el Hôtel de Conti'' el 22 de febrero de 1732. Tras la muerte de su madre, su hijo se transfirió a un nuevo palacio parisino que, en seguida, fue cedido al cuñado de María Teresa: Luis Augusto de Borbón, quien lo demolió.

Ya que su nieta Luisa Enriqueta de Borbón-Conti se casó con el joven Luis Felipe I de Orleans en 1743, María Teresa se convierte en la antepasada de numerosas familias reales modernas de Europa; Luis Felipe I de Francia, es un tataranieto de la Princesa de Conti.

Ancestros

Notas

Enlaces externos 

Príncipes de Condé (casa de Borbón-Condé)
Princesas consortes de Conti
Princesas de sangre
Casa de Borbón-Condé
Fallecidos en París